Das BMW European Indoors Zurich 1990 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 8. bis 14. Oktober 1990 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Manon Bollegraf / Eva Pfaff mit 7:5 und 6:4 gegen Catherine Suire / Dianne Van Rensburg.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Wta